Poço - cavidade para captação de água para consumo humano
 Poço artesiano
 Poço de petróleo - cavidade que visa à produção de hidrocarbonetos
 Capitão Poço

Localidades

Poço (Maceió)
Poços de Caldas - conhecida ainda por "Poços"

Desambiguação